CBI steht für:
 Central Bank of Iran, siehe Iranische Zentralbank
 Central Bureau of Investigation, indische Bundespolizeibehörde
 Charles Babbage Institute, Institut zum Studium der historischen Computertechnik
 China Burma India Theater, ein Kriegsschauplatz im Pazifikkrieg
 Christliche Bildungsinitiative, Verein zur Organisation von Bildungsangeboten im Rahmen der evangelischen Kirche
 College Basketball Invitational, ein Basketballturnier im US-Hochschulsport
 Confederation of British Industry, britischer Arbeitgeberverband
 Copenhagen Burnout Inventory, eine Modifikation des Maslach Burnout Inventory, ein Fragebogen zur Messung des Burnout-Syndroms 
 Cosmic Background Imager, ein Radioteleskop

CB&I steht für:
 Chicago Bridge & Iron Company, amerikanisch-niederländisches Anlagenbauunternehmen

cbi steht für:
 Chachi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Barbacoa-Sprache der Chachi in Ecuador

Abkürzung